Gumiel de Mercado kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Gumiel del Mercado, ort, Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Gumiel de Mercado (kommun i Spanien), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Spanienförgreningar